Minas Gerais — unidade federativa do Brasil
Minas perdidas — lenda
Minas Tênis Clube — associação esportiva brasileira
Minas (Uruguai) — cidade do Uruguai

Desambiguação
Desambiguações de topônimos